Piniella es un apellido de origen asturiano.

Personas con este apellido 

 Lou Piniella (1943), beisbolista estadounidense;
 Joaquim Amat-Piniella (1913-1974), político y escritor español.